Die Jugoslawien-Rundfahrt war ein Etappenrennen im Straßenradsport, das jährlich im ehemaligen Jugoslawien stattfand. Die erste Austragung war 1937 und wurde unter Durch Kroatien und Slowenien (Po Hrvatski in Sloveniji/Kroz Hrvatsku i Sloveniju) bis 1940 jährlich ausgetragen, bevor es durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs unterbrochen wurde. Mitbegründer war der jugoslawischer Radrennfahrer Stjepan Ljubić. 1947 fand die erste Austragung unter dem Namen Jugoslawien-Rundfahrt nach dem Krieg statt. Das Rennen wurde bis 2000 jedes Jahr (Ausnahme 1989–1993) ausgetragen. Die Veranstaltung wurde hauptsächlich von Amateure bestritten, aber nach der Einführung der Einheitslizenz 1995 wurden vermutlich ab 1998 auch professionelle Fahrer zugelassen. Nach der 50. Austragung im Jahr 2000 wurde das Rennen nicht mehr organisiert.

Ergebnisse

Durch Kroatien und Slowenien

Jugoslawien-Rundfahrt

Weblinks

Einzelnachweise 

Erstveranstaltung 1937
Ehemaliger Straßenradsport-Wettbewerb
Letzte Veranstaltung 2000
Etappenrennen
Radsportwettbewerb in Kroatien